Garrett (Illinois)
 Garrett (Indiana)
 Garrett (Pennsilvània)
 Garrett (Washington)
 Garrett Park, població dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Almeida Garrett (Porto, 1799— 1854), escriptor portuguès del Romanticisme 
 Billy Garrett (1933, Princeton, Illinois - 1999, Glendale, Califòrnia), pilot estatunidenc de curses automobilístiques
 Kenny Garrett, intèrpret de jazz estatunidenc 
 Pat Garrett (1850 - 1908), personatge conegut per haver matat Billy el Nen quan era xèrif de Comtat de Lincoln, Nou Mèxic
 Robert Garrett (Baltimore, 1875 - 1961), atleta estatunidenc